Ла Ерма има више значења:

 Ла Ерма, Лерма (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ерма (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику